Universidad Central puede referirse a las siguientes universidades:

 Universidad Central (Bolivia).
 Universidad Central de Chile.
 Universidad Central (Colombia).
 Universidad Central de Las Villas (Cuba).
 Universidad Central del Ecuador.
 Universidad Central de Madrid, nombre histórico de la actual Universidad Complutense de Madrid (España).
 Universidad Central de Barcelona (España).
 Universidad Central de México.
 Universidad Central de Bayamón (Puerto Rico).
 Universidad Central del Este (República Dominicana).
 Universidad Central de Venezuela.

Además, puede hacer referencia a las siguientes universidades:

 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Universidad Nacional del Centro del Perú.